Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 2001, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Jacobo Diaz-Ruiz che ha battuto in finale Albert Montañés 7-65, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (primo turno)
 Fernando Meligeni (secondo turno)
 Alexandre Simoni (primo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (Campione)

 Markus Hantschk (primo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Luis Horna (quarti di finale)
 Adrian Voinea (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2001